Memorie di una geisha – un romanzo dello scrittore statunitense Arthur Golden
 Memorie di una geisha – film di Rob Marshall basato sul romanzo omonimo.